Hans Huyn ist der Name folgender Personen:

* Hans Huyn (Diplomat) (1894–1941), österreichisch-deutscher Diplomat
 Hans Graf Huyn (Johannes Georg Carl Friedrich Huyn; 1930–2011), deutscher Politiker (CSU), Diplomat und Publizist